Gladwin est une ville de l'État du Michigan aux États-Unis, siège du comté de Gladwin.
Gladwin est le nom d'un comté du Michigan aux États-Unis.
Le Major Henry Gladwin (1729-1791) est le militaire britannique qui commandait Fort Detroit (Michigan) lors de la révolte indienne menée par le chef Pontiac. Il a donné son nom à la ville et au comté de Gladwin.